El término Peer puede referirse a:

Toponimia 
  Peer, municipio y localidad de Bélgica.

Informática 
 Peer-to-peer, red P2P.
 Peercoin, criptodivisa.
 PeerCast, un software de streaming.

Música 
 Peer Günt, banda de hard rock.
 Peer Gynt, obra musical.

Personas 
 Peer Nielsen, deportista danés.
 Peer Steinbrück, político alemán.
 Peer Raben, compositor cinematográfico alemán.
 Peer Kluge, futbolista alemán.
 Peer Hultberg, escritor danés.
 Andri Peer, escritor suizo.
 Shahar Pe'er, tenista israelí.
 Oscar Peer, escritor suizo.
 Leta Peer, pintora y fotógrafa suiza.

Varios 
 Peer Gynt, obra de teatro noruega.
 Peer, como se designa en algunos países el título nobiliario de "par".